Amerikai Egyesült Államok
 Packwood (Iowa)
 Packwood (Washington)
 Egyesült Királyság
 Packwood (Warwickshire)